Berti puede hacer referencia a:

Adam Berti, jugador canadiense de hockey sobre hielo.
Alfredo Berti, exfutbolista y actual entrenador argentino.
Antonio Berti, escultor italiano.
Antonio Berti, político italiano.
Berti Vogts, futbolista alemán.
Carlo Berti Pichat, político italiano.
Dehl Berti, actor estadounidense.
Domenico Berti, político italiano.
Eduardo Berti, escritor  y periodista argentino.
Enrico Berti, filósofo italiano.
Gasparo Berti, matemático, astrónomo y físico italiano. 
Gianluca Berti, futbolista italiano.
Giordano Berti, historiador y ensayista italiano.
Giorgio Berti, jurista italiano.
Gláuber Berti, futbolista brasileño.
Gualdrada Berti, personaje histórico de la ciudad de Florencia, Italia.
Humberto Calderón Berti, político y experto petrolero venezolano.
Joel Berti, actor estadounidense.
Luis Marcano-Berti, botánico, y profesor venezolano.
Marco Berti, alpinista italiano.
Marina Berti, actriz italiana.
Mario Berti, militar italiano.
Marisela Berti, actriz de televisión venezolana.
Nicola Berti, futbolista italiano.
Orietta Berti, cantante italiana.
Pietro Berti, político de San Marino.
Renzo Berti, político italiano.
Sergio Berti, futbolista argentino.
Simone Berti, baloncestista italiano.

Miscelánea
Berti, idioma extinto y etnia de Sudán.
Palazzo Berti, edificio histórico de Grosseto, Italia.
Riscos de Berti, riscos y relieves que forman parte de la Cordillera Prelitoral catalana